Schärer oder Schaerer steht für:

 Schaerer AG, Schweizer Hersteller von Kaffeevollautomaten
 Schärer (Beruf), Beruf in der Textilindustrie

Schärer oder Schaerer  ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Schaerer (* 1976), Schweizer Jazzmusiker
 Anja Martina Schärer (* 1986), Schweizer Schauspielerin, Hörspiel- und Synchronsprecherin
 Céline Schärer (* 1990), Schweizer Triathletin
 Christoph Schärer (* 1980), Schweizer Turner

 Dave Schärer (* 1942), britischer Hürdenläufer
 Eduardo Schaerer (1873–1941), paraguayischer Politiker, Präsident 1912 bis 1916
 Erich Schärer (* 1946), Schweizer Bobfahrer
 Hans Schärer (1927–1997) Schweizer Kunstmaler
 Harry Schärer (* 1959), Schweizer Musicalkomponist, -autor und -Regisseur
 Heinz Schaerer (1934–1984), Schweizer Architekt
 Kathrin Schärer (* 1969), Schweizer Autorin und Illustratorin
 Larissa Schaerer (* 1975), paraguayische Tennisspielerin
 Ludwig Emanuel Schaerer (1785–1853), Schweizer Pilzkundler
 Melchior Schärer (1563–1624), deutscher Pfarrer, Komponist und Kalendermacher
 Michael Schaerer (* 1975), Schweizer Film-Editor und Regisseur
 Michael Schärer (* 1996), Schweizer Snowboarder
 Michaela Schärer (* 1970), Schweizer Juristin
 Monika Schärer (* 1968), Schweizer Moderatorin
 Paul Schärer (Unternehmer) (1933–2011), Schweizer Unternehmer
 Philipp Schaerer (* 1972), Schweizer Künstler
 Roger E. Schärer (* 1947), Schweizer Manager
 Rudolf Schärer (1823–1890), Schweizer Psychiater
 Sandro Schärer (* 1988), Schweizer Fußballschiedsrichter
 Stefan Schärer (* 1965), Schweizer Handballspieler
 Tanja Schärer (* 1989), Schweizer Freestyle-Skierin
 Willy Schärer (1903–1982), Schweizer Leichtathlet

Siehe auch:
 Scherer (Begriffsklärung)
 Scherrer
 Otto Schärrer (1877–1938), Schweizer Jurist und Politiker (FDP)
 Sharer
 Shearer